NGC 4741 (другие обозначения — UGC 8000, MCG 8-23-98, ZWG 244.45, ZWG 245.3, PGC 43504) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4741
Гончие Псы (созвездие)